Otterburn – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Otterburn – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)